Гран-при Хассана II 2008 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 19 по 25 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Поль-Анри Матьё
 в парном разряде —  Джордан Керр и  Давид Шкох

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Жо-Вильфрид Тсонга (№ 15 в мире на тот момент). Француз дошёл на турнире до полуфинала, но вынужден был сняться с соревнований из-за травмы колена, лечение которой заняло у него затем три месяца. Его соперник по тому отменённому матчу — соотечественник Жиль Симон — из-за поздней заявки начал турнир с квалификации, но уверенно её прошёл, а отказ Тсонги открыл ему путь к титулу. В финале Жиль переиграл ещё одного француза: Жюльена Беннето, для которого это был дебют в играх на подобном уровне.

Парный приз не смог привлечь к себе сильных сыгранных команд, в результате чего в решающем матче за титул сыграли два несеянных альянса: испанцы Альберт Монтаньес и Сантьяго Вентура уверенно переиграли Джеймса Серретани и Тода Перри в борьбе за главный приз соревнований. Из чемпионов турнира-2007 в турнире этого года приняли лишь Джордан Керр и Давид Шкох, но выступая в разных альянсах они не смогли продвинуться в соревновании дальше второго круга.

В этом сезоне на марокканском призе в последний раз принял участие в одиночных соревнованиях один из лидеров местного тенниса рубежа веков Юнес эль-Айнауи, сумевший выиграть пару матчей в основной сетке.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Жюльена Беннето со счётом 7-5, 6-2.
 Симон выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Беннето уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Альберт Монтаньес /  Сантьяго Вентура обыграли  Джеймса Серретани /  Тода Перри со счётом 6-1, 6-2.
 Монтаньес с 5-й попытки побеждает в финале соревнования в рамках тура ассоциации.
 Вентура выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 ATP Тур 2008
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Май 2008 года
2008